Löt kan syfta på:

Löt (del av trähjul) – de böjda träsegment som förbinder ekrarnas ytterkanter

Geografi
Löt, Borgholms kommun –  kyrkbyn i Löts socken i Borgholms kommun
Löt, Uppsala kommun – en trafikplats vid Upsala–Lenna Jernväg
Löt, Strängnäs kommun – en småort i Strängnäs kommun
Löt, Hökhuvuds socken – en by i Hökhuvuds socken, Östhammars kommun
Löt, Tierps socken – en by i Tierps socken, Tierps kommun
Löth, Ervalla socken – en trafikplats vid Nora Bergslags Veteran-Jernväg utanför Ervalla, Örebro kommun

Se även
Löts socken
Löts landskommun
Löts församling
Löts kyrka
 Löts distrikt
Löten (olika betydelser)